Иван Головацкий:
 Головацкий, Иван Дмитриевич (1926—2015) — советский и украинский биохимик; доктор биологических наук, профессор; общественный деятель.
 Головацкий, Иван Фёдорович (1816—1899) — украинский общественный деятель, журналист, издатель, поэт, переводчик.